

Sigle 
 OLS – Metodo dei minimi quadrati ordinari (Ordinary Least Squares) per effettuare una Regressione lineare

Codici 
 OLS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Nogales International, Nogales (Arizona), Stati Uniti